Bang Bang Bang pode se referir a:

Música 
 Bang Bang Bang (canção de Big Bang), canção da banda Big Bang
 Bang Bang Bang (canção de Selena Gomez & the Scene), canção de Selena Gomez & the Scene

Desambiguação